Gwénaël Rapenne est un chimiste français travaillant dans le domaine du design et de la synthèse de nanomachines au CEMES-CNRS de Toulouse, et professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse.

Parcours 
En 1990, Gwénaël Rapenne commence des études de chimie à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, au terme desquelles il soutient une thèse sur les  dirigée par Jean-Pierre Sauvage et Christiane Dietrich-Buchecker (1995-1998), après avoir passé un an à travailler sur les fullerènes avec le   à l'ETH de Zurich (Suisse) en tant que boursier Lavoisier. En 1999, il obtient un poste de maître de conférences pour rejoindre le groupe Nanosciences au CEMES-CNRS dirigé par Jean-Pierre Launay et Christian Joachim. En 2011, il a été promu professeur des Universités.

Sa recherche scientifique se situe dans le domaine des machines et moteurs nanométriques ( = ) opérant au niveau moléculaire. Ses compétences vont de la chimie organique multi-étapes à la fonctionnalisation des fullerènes en passant par la chimie de coordination sans oublier la palette des méthodes classiques de caractérisation de la chimie moléculaire.

Son nom figure dans plus d'une cinquantaine de publications dans des revues scientifiques (liste à la page Discussion). Gwénaël Rapenne est titulaire du prix d'excellence scientifique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Activités de recherche

1994 
Downing College, université de Cambridge (Royaume-Uni), Laboratoire de Chimie Organométallique,  M.J. Mays :
synthèse de complexes dinucléaires de métaux de transition stabilisés par des ligands pontants. Étude de leur réactivité vis-à-vis de molécules organiques d'intérêt industriel (programme Erasmus).

1995-1998 
Université Louis Pasteur (Strasbourg), Laboratoire de Chimie Organo-Minérale,  J.P. Sauvage :
synthèse et dédoublement de double-hélices et de nœuds moléculaires. Étude de leurs propriétés chiroptiques et application au transfert d'électron et au transfert d'énergie énantiosélectif (bourse du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche).

1998-1999 
ETH Zurich, Laboratoire de reconnaissance moléculaire et de chimie des fullerènes,  F. Diederich :
synthèse régiosélective de bis- et tris-adduits de C60 à partir de fragments cyclotrivératryléniques et calixaréniques. Incorporation de fullerènes dans des macrocycles (bourse Lavoisier, ministère des Affaires étrangères).

Depuis 2000 
Université Paul Sabatier et CEMES-CNRS à Toulouse, Groupe NanoSciences :
Synthèse de machines et d'un moteur moléculaire opérant à l'échelle du nanomètre.

Projet Machines moléculaires : synthèse de  comme des engrenages, des brouettes, des nanovéhicules ou encore un manipulateur morse afin de contrôler les ondes de surface.

Projet Moteur moléculaire : synthèse de molécules capables de convertir une énergie électrique en un mouvement contrôlé de rotation à l'échelle de la molécule unique. L'utilisation de la pointe d'un microscope à effet tunnel (STM) a permis de contrôler le sens de rotation d'un moteur moléculaire, ce qui est une première à l'échelle de la molécule unique.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Nanorobot • Nanoauto • Nanomatériau

Liens externes 
 
  CEMES - CNRS UPR 8011, « Contrôle du sens de rotation d'un moteur moléculaire », . Paru dans Nat. Nanotechnol. : U.G.E. Perera, F. Ample, H. Kersell, Y. Zhang, G. Vives, J. Echeverria, M. Grisolia, G. Rapenne, C. Joachim et S.-W. Hla, « Controlled clockwise and anticlockwise rotational switching of a molecular motor », 8, 46-51 (2013). . Consulté le .
  « Supplementary movie S1 » et  « Supplementary movie S2 » sur le lien précédent.
 David Larousserie, « Les nanovoitures entrent en piste », Le Monde, . Consulté le .
 Jean-Marie Decorse, « Ils ont créé le plus petit moteur du monde », La Dépêche du Midi, . Consulté le .
  Science Daily, « Scientists Design, Control Movements of Molecular Motor; Study Offers Blueprint for Creating Machines at the Nanoscale », . Consulté le .

Chimiste français
Nanotechnologiste
Professeur à l'université Toulouse-III-Paul-Sabatier
Naissance en juillet 1970
Naissance à Belfort